Ефаново — название населённых пунктов:

Россия 
 Ефаново — деревня в Киржачском районе Владимирской области.
 Ефаново — деревня в Износковском районе Калужской области.
 Ефаново — деревня в Лузском районе Кировской области.
 Ефаново — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Ефаново — село в Навашинском районе Нижегородской области.
 Ефаново — деревня в Некоузском районе Ярославской области.

См. также 
 Ефанов